Baldoni ist der Familienname folgender Personen:
 Emily Baldoni (* 1984), schwedische Schauspielerin
 Enzo Baldoni (1948–2004), italienischer Journalist
 Justin Baldoni (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Luigi Baldoni, italienischer Schauspieler
 Sandro Baldoni (* 1954), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor